Laaglandbalinees, ook Klungklung, een dialect van het Balinees, een Bali-Sasaktaal gesproken in Indonesië
 Klungkung (paleis) Klungkung Taman Gili - het restant van het koninklijk paleis bij Klungkung in het oosten van Bali
 Klungkung (regentschap), het kleinste regentschap van Bali in Indonesië
 Klungkung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Klungkung in de Indonesische provincie Bali
 Klungkung (plaats), tot 1992 de naam van Semarapura, de hoofdstad van het regentschap Klungkung
 Klungkung (vorstendom), voormalig vorstendom op Bali